Óláfs saga helga ou Saga de Saint Olaf peut désigner différentes œuvre littéraires médiévales, faisant partie des sagas royales.

Ancienne saga de Saint Olaf, composée vers 1190, en grande partie perdue ;
Saga légendaire de Saint Olaf, composée vers 1210 ;
Óláfs saga helga, par Styrmir Kárason, composée vers 1220, en grande partie perdue ;
Saga séparée de Saint Olaf, par Snorri Sturluson, composée vers 1225 ;
Óláfs saga helga dans la Heimskringla, par Snorri Sturluson, composée vers 1230 ;
 Óláfs saga helga dans le Flateyjarbók, une version rallongée de la saga séparée de Saint Olaf ;

Attention à ne pas confondre avec les sagas consacrées à Óláf Tryggvason (voir Saga d'Olaf Tryggvason)